Dexheimer ist Familienname folgender Personen:

 Johann Friedrich Dexheimer (1922–2013), deutscher Gastwirt und Heimatdichter
 Ludwig Dexheimer (1891–1966), deutscher Chemie-Ingenieur und Science-Fiction-Autor

Dexheimer steht für: 

 Maschinenfabrik Dexheimer, deutscher Hersteller von Traktoren und anderen Landmaschinen